

Cinema 
Linea di sangue (Bloodline) – film del 1979 diretto da Terence Young
Linea di sangue (Switchback) – film del 1997 diretto da  Jeb Stuart.

Letteratura 
Linea di sangue – romanzo di Taylor Smith
 Linea di sangue (Bloodline) – romanzo di Sidney Sheldon del 1977

Altro 
Linea di sangue – concetto del gioco di ruolo Vampiri: la masquerade